Гран-при Лаллы Мерьем 2011 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2011 является 11-м в общей истории соревнования. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Фесе, Марокко — с 16 по 24 апреля 2011 года.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Араван Резаи (№ 24 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Альберта Брианти выигрывает свой дебютный титул на соревнованиях ассоциации.
 Симона Халеп уступает оба своих финала на соревнованиях ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Андреа Главачкова выигрывает свой 1й титул в сезоне и 6й за карьеру в туре ассоциации.
 Андреа Главачкова выигрывает свой первый титул за последние 16 месяцев.
 Рената Ворачова выигрывает свой 1й титул в сезоне и 7й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Гран-при Лаллы Мерьем
 WTA Тур 2011
 Международные турниры WTA
 Гран-при Хассана II 2011

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Марокко
Теннис
Апрель 2011 года
2011